Бачинци () — село в Сербии, в общине Шид, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1374 жителя (по переписи населения 1991 года — 1298 жителей).

Демография 
В селе Бачинци, по переписи 2002 года проживали 1101 совершеннолетний житель, средний возраст которых — 41,4 лет (39,5 года у мужчин и 43,0 года у женщин). В селе есть 474 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,90.

Известные уроженцы 
 Герберт Краус (1910—1970) — генерал-майор ЮНА, начальник Белградской военно-медицинской академии в 1949—1953 и 1954—1956 годах.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины